Een overzicht van het onroerend erfgoed in de gemeente Kortrijk (straatnamen K t/m O). Het onroerend erfgoed maakt onderdeel uit van het cultureel erfgoed in België.

"

|}

Zie ook 
 Lijst van onroerend erfgoed in West-Vlaanderen

 
Kortrijk